

Нижче наведений список відеоігор виданих Activision.

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X

Скорочення

0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Посилання 
 Список ігор Activision  від MobyGames

Activision